Regius Professor of Civil Law henviser til:

 Regius Professor of Civil Law (Oxford)
 Regius Professor of Civil Law (Cambridge)